Na I. Europskim igrama u azerbajdžanskom glavnom gradu Bakuu muški vaterpolski turnir održao se od 12. do 21. lipnja 2015. godine. Natjecale su se reprezentacije do 17 godina.

U hrvatskoj reprezentaciji koju je vodio izbornik Frano Karač osobito se istaknuo mladi jugaš Jacob Merčep.

Sastavi momčadi 

 Hrvatska (rođeni 1998. i 1999.): Luka Podrug, Petar Bratim, Duje Pejković, Lovro Paparić, Ivan Krolo, Marko Blažić, Karlo Kreković, Matias Biljaka, Marin Dašić, Franko Lazić, Zvonimir Butić, Jacob Merčep, Mateo Saftić; stručni stožer Joško Kreković, Mia Šimunić, Renco Posinković, Frano Karač

Kvalifikacije

Turnir

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Izbacivanje 

 5. – 8. mjesto

 9. – 12. mjesto 

 13. – 16. mjesto

Konačni poredak

Izvori 

2015 M